est un mot qui signifie enfants en anglais. Il peut aussi désigner :

Cinéma 
 Children..., un thriller sud-coréen écrit et réalisé par Lee Kyoo-man, sorti en 2011.

Musique 
 Children, un album du groupe de rock britannique The Mission sorti en 1988 ;
 Children, une chanson instrumentale de dream trance composée et produite par Robert Miles, sortie en 1995.

 Mr. Children, un groupe de pop rock japonais.
 Neils Children, groupe de post-punk britannique.
 O. Children, un groupe londonien de post-punk.
 O Children, une chanson de Nick Cave.

Voir aussi